Le Repas peut désigner :
 Une ancienne commune de l'Orne, incorporée à Chênedouit
 Un village situé sur les communes de Folligny et Saint-Sauveur-la-Pommeraye (Manche)
 Le Repas, un film de Mikio Naruse (1951)

Voir aussi 
Peinture
 Le Repas de noce, un tableau de Pieter Brueghel l'Ancien (1567-68)
 Le Repas chez Levi, un tableau de Véronèse (1573)
Cinéma et télévision
 Le Repas de bébé, un court métrage français de Louis Lumière (1895)
 Le repas est servi !, un film d'animation américain de Friz Freleng (1947)
 Le Repas de noces, un film américain de Richard Brooks (1956)
 Le Repas des fauves, un film français de Christian-Jaque (1964)
 Le Repas de famille, un épisode de la série Kaamelott (2004)

Notes et références